

Patronyme 

Ordre chronologique
 Jacques-Joseph Bracq de La Perrière (1726–1794), fermier général français ;
 Martin-Joseph Bracq (1743–1801), homme d'église et homme politique français ;
 Théodore Bracq (1783–?), homme politique français ;
 Henri Bracq (1804–1888), prêtre belge, évêque de Gand ;
 Edmond Bracq (1829–1896), homme politique belge ;
 Paul Bracq (1933– ), designer automobile français ;
 Céline Bracq (1975- ), journaliste française, cofondatrice et directrice générale de l'Institut d'études Odoxa.
 Amélie Bracq (1982- ), Illustratrice, directrice artistique.